Stora Ådholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Ådholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Stora Ådholmen, Esbo, Nyland,

Se även
Ådholmen
Lilla Ådholmen

Robotskapade Finlandförgreningar